

Patronymes 
 Jean Pierre Philippe Lampué, un photographe français (1836 - 1924).

Géographie 
 La place Pierre-Lampué, une place de Paris.